Элиэзер (Элиезер; ‏; «мой Бог мне помог») — мужское имя еврейского происхождения.

 Элиезер — библейские ветхозаветные персонажи с таким именем.
 Элиэзер бен Уркенос (Элиэзер бен Гиркан, Элиэзер Великий) (I—II в.) — танна третьего поколения.
 Элиезер из Тука (XIII век) — французский тосафист.

См. также 
 Лазарь (значения)